Möve steht für:

 Möve (Fahrrad), eine traditionelle Fahrrad- und Fahrzeugmarke 
 eine Marke der Frottana GmbH, eines Textilwarenunternehmens
 Möve (Schiff, 1877), ein Lastenkahn am Bodensee
 SMS Möve (1914), ein Hilfskreuzer der Kaiserlichen Marine
 Möve (59T), ein Torpedoboot der k.u.k. Kriegsmarine

Siehe auch:

 Move, Möwe – ähnliche Aussprache oder Schreibung